Saint-Hilaire-de-Lavit é uma comuna francesa na região administrativa de Occitânia, no departamento de Lozère. Estende-se por uma área de 10,51 km².

Demografia

Comunas de Lozère